Wysokie (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ełcki
 Wysokie (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Wysokie (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Limanowski
 Wysokie (powiat Bialski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Bialski
 Wysokie (powiat Hrubieszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Hrubieszowski
 Wysokie (gemeente Jastków), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski, in de gemeente Jastków
 Wysokie (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Wysokie (gemeente Wysokie), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski, in de gemeente Wysokie
 Wysokie (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Wysokie (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Wysokie (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński
 Wysokie (powiat Sokólski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Wysokie (gemeente Raczki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Suwalski, in de gemeente Raczki
 Wysokie (gemeente Wiżajny), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Suwalski, in de gemeente Wiżajny
 Wysokie (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Wysokie (West-Pommeren), een gehucht in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Choszczeński